Brezovica est un toponyme qui peut désigner :
en Croatie
Brezovica, un district de la ville de Zagreb sur la rive droite de la Save (Novi Zagreb) ;
Brezovica, une localité située dans la municipalité de Gradina, comitat de Virovitica-Podravina ;
Brezovica, une localité située dans la municipalité de Marijanci, comitat d'Osijek-Baranja ;
en Serbie
Brezovica, un village situé sur le territoire de la Ville de Čačak, district de Moravica;
Brezovica, un village situé dans la municipalité de Gornji Milanovac, district de Moravica;
Brezovica, un village situé dans la municipalité de Trstenik, district de Rasina;
Brezovica, un village situé dans la municipalité d'Ub, district de Kolubara;
Brezovica, un village situé dans la municipalité de Vlasotince, district de Jablanica ;
Brezovica/Brezovicë, un village du Kosovo situé dans la commune (municipalité) de Štrpce/Shtërpcë, district de Ferizaj/Uroševac (Kosovo) ou district de Kosovo (Serbie) ;
en Slovénie
Brezovica, une commune de Slovénie;
en Slovaquie
Brezovica, un village du district de Tvrdošín;
Brezovica, un village du district de Sabinov.

Voir aussi 
Brezovice